Joe Milioner (Joe Millionaire, 2003) – amerykański program typu reality show, wyprodukowany przez stację Fox.

Opis fabuły 
Program przedstawia 20 kobiet wyjeżdżających do pięknego zamku we Francji (I seria), Włoszech (II seria), gdzie gospodarzem jest młody i przystojny spadkobierca z kontem o wartości 50 mln dolarów. Walczące o miłość i portfel bohatera uczestniczki programu, nie wiedzą tego o czym od pierwszego odcinka wiedzą widzowie - Joe Milioner to w rzeczywistości biedny pracownik budowlany.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Programy typu reality show
Programy telewizji Fox